Driver (do inglês para controlador, piloto) pode se referir aos seguintes artigos:

 Driver (série) - série de jogos de ação e corrida.
 Driver de dispositivo - software que permite ao sistema operacional usar as funcionalidades de um dispositivo.

Desambiguação